Bataliony saperów Wojska Polskiego noszące numer 23:

 XXIII Batalion Saperów w Poznaniu (1920-1921) → XXV bsap
 XXIII Batalion Saperów w Krakowie (1921-1925)
 23 Batalion Saperów (1939)